Тёмное королевство () — четырёхсерийный телевизионный мини-сериал производства BBC (совместно с WGBH Boston) по трилогии Мервина Пика «Горменгаст». Несмотря на то, что фильм снят в жанре фэнтези, в нём отсутствуют обычные для этого жанра волшебные создания и магические действа. Это скорее социальная драма.

Сюжет 

Действие фильма разворачивается в сказочной стране, центром которой является громадный замок Горменгаст. Правит в нём древний род Гроунов. Вся жизнь монаршей семьи и самого Горменгаста основана на фундаменте традиций и правил, описанных в своде законов — в огромной книге Хранителя Ритуалов.

Когда рождается 77-й правитель Горменгаста Титус Гроун, в замке появляется кухонный служка Стирпайк. Воплощая в жизнь свою коварную мечту — добраться к самому трону Горменгаста — он довольно успешно занимает высокие должности, переступая даже по трупам тех, кто стоит у него на пути.

Однако Флай, опальный слуга лорда, ставший отшельником, наблюдает в подзорную трубу за Стирпайком. С Флаем случайно встречается уже подросший Титус Гроун, сбежавший в лес от очередного нудного ритуала, который явно выдуман новым хранителем — Стирпайком. После он приводит туда и свою сестру. Флай предупреждает их об опасности, исходящей от Стирпайка. Фуксия взрывается и не желает слушать, потому что втайне питает чувства к Стирпайку, которые вполне обоюдные.

Когда Титусу исполняется семнадцать лет, Флай проникает в замок и вместе с Титусом и доктором Пруне следит за Стирпайком. Вскоре они узнают, что тот виновен в смерти сестер Гроун, пытаются напасть на него, но он оказывается более сноровист и убивает слугу Флая. Титус страшно трусит, но Стирпайк не трогает его, удовлетворившись его испугом.

Мать Титуса, Леди Гертруда, из-за пропажи лорда и бесхарактерности сына взявшая бразды правления в свои руки, объявляет поиски преступника. Тем временем в замке начался бесконечный дождь, заливший первые этажи замка. Люди и продукты эвакуируются наверх. Стирпайк остаётся без пропитания и проникает в комнату Фуксии в надежде на её помощь. Там он с ней встречается, пылко объясняется и даже пытается поцеловать, но вдруг неосторожно, в  порыве страсти, называет её не «Леди Фуксия», а просто «Фуксия». Она взрывается и зовет стражу. Стирпайк убегает. Фуксия, остыв, понимает, что Стирпайка, которого она любила, больше ей не увидеть, а никому другому она не нужна, она бросается в воду и тонет.

Брат Фуксии впервые проявляет характер и самостоятельно отправляется на поиски Стирпайка, считая его повинным в смерти сестры. Тот ловко уходит из-под носа Титуса, оставляя его без лодки. Но стража и мать Гроуна приходят на помощь и вместе загоняют Стирпайка. Тот опять практически уходит от них, однако Титус, схватив меч, яростно бросается на Стирпайка, и удача оказалась на его стороне — Стирпайк, готовый отразить удар, напарывается на острие меча и погибает.

В конце концов Титус уезжает из Горменгаста путешествовать, однако мать считает, что он всё-таки вернётся и возьмёт на себя бразды правления замком, так как Титус Гроун – единственный наследник графства Горменгаст.

Интересные факты 
В фильме снимается белая ворона. Белая окраска — редчайшее явление среди ворон, тем более ручных.

В ролях 
 Стирпайк — Джонатан Рис-Майерс
 Леди Гертруда — Селия Имри
 Лорд Гроун — Иэн Ричардсон
 Леди Фуксия — Нив Макинтош
 Флай — Кристофер Ли
 Свелтер — Ричард Гриффитс;
 Титус Гроун — Камерон Паури (в 12 лет) и Эндрю Робертсон (в 17 лет)
 Д-р Альфред Прунскволлор — Джон Сешнс
 Ирма Прунскволлор — Фиона Шоу
 Баркентайн — Уоррен Митчелл
 Няня Слагг — Джун Браун
 Кларис Гроун — Зои Уонамейкер
 Кора Гроун — Линси Бакстер
 Проф. Беллгрув — Стивен Фрай
 Моллокс (слуга доктора) — Эрик Сайкес
 Человек с книгой — Джордж Ясуми
 Доггит — Льюис Роуз
 Проф. Мюл — Стив Пембертон
 Проф. Шред — Фил Корнуэлл
 Проф. Пёч — Марк Уильямс
 Проф. Флюк — Джеймс Дрейфус
 Проф. Флавер — Мартин Клунз
 Директор Сме’Ерть — Спайк Миллиган
 Ротткод — Уиндсор Дейвис
 Дикарка — Даниела Зоччи
 Кеда — Ольга Сосновска
 Поэт — Шон Хьюз

Ссылки 
 Gormenghast на сайте BBC.co.uk 
 Gormenghast на сайте PBS
 Горменгаст — Горменгаст — 1-я часть доклада.
 Горменгаст — Горменгаст — 2-я часть доклада
 Горменгаст — Горменгаст — 3-я часть доклада (1)
 Горменгаст — Горменгаст — 3-я часть доклада (2).
 

Телесериалы Великобритании в жанре фэнтези
Телевизионные мини-сериалы Великобритании
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2000 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Великобритании 2000-х годов
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2000 году
Телевизионные мини-сериалы 2000 года